Верту́шка:
 Вертушка — детская поделка из бумаги или игрушка из пластика, вращающаяся в порывах ветра.
 Вертушка — крыльчатка, вращающаяся часть различных механизмов. Флюгер, ветряк.
 Вертушка Крукса — радиометр.
 «Вертушка» — система правительственной телефонной связи в СССР.
 «Вертушка» — жаргонное название устройства для проигрывания музыкальных виниловых дисков (электрофон).
 «Вертушка» — жаргонное название вертолёта.
 «Вертушка» — тактика применения группы вертолётов для атаки наземных целей.
 «Вертушка» — жаргонное название приёма из Карате ура маваши гэри — удара ногой с разворота .
 Галактики Вертушка и Южная Вертушка.
 Вертушка — замок-щеколда, популярный в сельской местности
 «Вертушка» — одно из названий в России футбольного финта «марсельская рулетка»